Lee School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lee School (Florida), ID-Nr. 95000024
 Lee School (New York), ID-Nr. 98000572